Палагино — название населённых пунктов в России:

 Палагино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Палагино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Палагино — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Палагино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Палагино — деревня в Любимском районе Ярославской области.